Помо́рье:
в буквальном смысле страна по берегу моря; но на славянских языках это слово применяется обыкновенно лишь к таким берегам, которые давно заселены славянами, занимающимися мореходством и морскими промыслами. Так как большинство славян издавна жило внутри страны и занималось земледелием, то слово «Поморье» означает только три береговых полосы, а именно, идя с севера на юг:
 Поморский берег Белого моря, издавна занятый новгородскими колониями.
 Поморье в южной части Балтийского моря — нынешняя Померания (слово, несомненно, славянского происхождения), Мекленбург и Голштиния; в настоящее время славяне здесь совершенно онемечены.
 Поморье Адриатическое — северная часть восточного берега Адриатики, в Истрии, Хорватии и Далмации; отсюда выходили лучшие моряки Венецианской республики. Последняя местность чаще называется Приморьем, чем Поморьем.

География 
 Поморье, Северное Поморье — историческая область на севере России.
 Поморье — историческая область на южном побережье Балтийского моря в Польше и Германии (Восточное Поморье и Померания) от Литвы на Востоке и до некогда заселенного славянскими племенами ободритами Шлезвиг-Гольштейна на западе. Отсюда и сохранившийся до сегодня славянский топоним:  и .
 Восточное Поморье — восточная часть польского Поморья.
 Сербское Поморье — средневековая область в южной Далмации.

Топоним 
 Поморье — бывший посёлок городского типа в Приморском районе Архангельской области, на алмазном месторождении им. Ломоносова.

В фирменных наименованиях 
 «Поморье» — архангельская государственная телерадиокомпания, филиал ВГТРК.
 «Поморье» — мини-футбольный клуб из города Архангельск.

См. также

Примечания